Группа «Искра» была троцкистской группой во главе с Куртом Ландау в Германии и в изгнании между 1931 и 1937 годами . Фактическое название группы с 1931 по 1933 год было Левая оппозиция КПГ (большевики-ленинцы), с 1933 года Левое крыло КПГ/марксистов-интернационалистов, но её часто называли группой «Искра» или группой Ландау в честь их газеты.

Организация возникла в мае 1931 г. после личных и политических конфликтов (например, по поводу конкретной оценки опасности, исходящей от НСДАП и по поводу правой профсоюзной тактики) как откол от левой оппозиции КПГ (ЛО), которую Лев Троцкий признал официальной секцией международной левой оппозиции и поддерживал до 1933 года то же название, что и эта. К ним присоединилось около трети (ок. 80, с упором на Берлин и Людвигсхафен) членов ЛО, включая большинство ЦК, был присвоен и орган организации «Коммунист». Затем Троцкий разорвал все контакты с Ландау и его группой.

В 1933 году, после прихода к власти национал-социалистов, группа, действовавшая теперь нелегально, называла себя левым крылом КПГ/ марксистов-интернационалистов, подчёркивая, что, в отличие от Троцкого, КПГ и Коминтерн по-прежнему считались способными к реформам и учреждение нового, Четвёртый Интернационал отказался. Теперь группа каждые две недели издавала подпольную газету Funke и газету продавцов отсюда. Однако берлинская группа была взорвана в марте 1934 г., 170 членов и сочувствующих были арестованы, 15 из них летом того же года предстали перед судом, после чего группа смогла развернуть лишь спорадическую деятельность. В то же время вокруг Курта Ландау в Париже сформировалось эмигрантское руководство организации, которое было передислоцировано в Барселону в начале гражданской войны в Испании. Там Ландау и группа тесно сотрудничали с ПОУМ, координируя контакты с иностранными журналистами и интеграцию международных добровольцев в ополчение ПОУМ. После исчезновения Ландау (предположительно похищен агентами НКВД) в сентябре 1937 г. группа распалась.

См. также 
 Список левых коммунистических организаций в Веймарской республике

Литература 
 Марсель Буа: Коммунисты против Гитлера и Сталина. Левая оппозиция КПГ в Веймарской республике. Klartext-Verlag, Эссен, 2014 г., ISBN 978-3-8375-1282-3, urn : nbn: de:101:1-2015032415081.

 Ханс-Райнер Зандвос: «Другая» имперская столица. Сопротивление рабочего движения в Берлине с 1933 по 1945 год. Lukas-Verlag, Берлин, 2007 г., ISBN 978-3-936872-94-1, urn : nbn: de: 101: 1-201605131589.

Троцкистские организации Германии